Oberauel steht für:

 Oberauel (Hennef), Ortsteil der Stadt Hennef, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Oberauel (Overath), Ortsteil der Stadt Overath, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:

 Tongrube Oberauel, Naturschutzgebiet in Untereschbach